Bupleurum mareoticum är en flockblommig växtart som beskrevs av Alire Raffeneau Delile och Dc. Bupleurum mareoticum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
mareoticum